Wissel bezeichnet

 Wissel, einen Ortsteil von Kalkar

Wissel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wissel (1894–1973), deutscher Maler
 Dietrich von Wissel, Titularbischof von Athyra und Weihbischof in Münster
 Georg Wissel (Bezirksamtmann) (1875–1963), deutscher Bezirksamtsmann
 Georg Wissel (* 1964), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Hans Wissel (1897–1948), deutscher Bildhauer und Kunstprofessor
 Jens Wissel (* 1968), deutscher Politikwissenschaftler
 Johann Wissel (1584–1656), deutscher Rechtswissenschaftler und braunschweigischer Politiker
 Johann David Wissel (1818–1863), hessischer Bürgermeister und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Johanna van der Wissel (1867–1945), niederländische Pianistin und Musikpädagogin
 Klaus Wissel (1924–1957), Unterwasserfotograf und Unterwasserfilmer
 Manfred Sihle-Wissel (* 1934), deutscher Bildhauer und Porträtist
 Max Wissel (* 1989), deutscher Rennfahrer
 Monika Wissel (* 1944), Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Charlottenburg von 1989 bis 2000
 Felix Wissel (* 1978), deutscher Ringer
 Patricia Wissel (* 1975), deutsche Politikerin (CDU)
 Pearl van der Wissel (* 1984), niederländische Handballspielerin

Siehe auch:

 Vissel 
 Wisell 
 Wissell